Osoby o tym nazwisku:
 Əbdürrəhman Vəzirov – azerski polityk komunistyczny
 Süleyman Vəzirov – radziecki i azerski polityk